

Geografia

Belgio 
 Mont-Saint-Jean – frazione di Braine-l'Alleud e di Waterloo, comuni nella provincia del Brabante Vallone (Fiandre)

Francia 
 Mont-Saint-Jean – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Mont-Saint-Jean – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Mont-Saint-Jean – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)

Pagine correlate 
 Saint-Jean – pagina di disambiguazione